Трики (, настоящее имя — Эдриан Тоус (); род. 27 января 1968, Бристоль) — британский трип-хоп-музыкант, один из основоположников жанра, представитель бристольской андеграунд-сцены, известный оригинальным подходом к вокальному исполнению, совмещающему кантилену с речитативом.

Трики является пионером трип-хопа, его работы отличаются тёмным, многослойным музыкальным стилем, сочетающим разнородные культурные влияния и жанры, в том числе хип-хоп, альтернативный рок и рагга. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с широким кругом исполнителей, такими как Терри Холл, Бьорк, Gravediggaz, Грейс Джонс или Пи Джей Харви.

Карьера в музыке 
Работал как приглашённый музыкант на ранних альбомах группы Massive Attack, но никогда не был официально участником этого коллектива. В 1994 году начал сольную карьеру. В 1995 году выпустил при участии вокалистки Мартины Топли-Бёрд первый сольный альбом «Maxinquaye», ставший образцом трип-хопа. В 1996 году выпустил два альбома, но для соблюдения условий контракта с лейблом один из этих альбомов, «Nearly God», выпустил под одноимённым псевдонимом.

В следующих альбомах экспериментировал с элементами таких стилей, как регги, рок и трип-хоп. Однако самым успешным остаётся его дебютный альбом «Maxinquaye», как относительно продаж, так и относительно рецензий и отзывов музыкальных критиков.

На альбоме «Vulnerable» (2003) прослеживаются тенденции к рок-музыке, хотя весь альбом в целом выдержан в узнаваемом стиле Трики.

Кроме творческого сотрудничества с Massive Attack, Трики принимал участие в записи альбомов некоторых других музыкантов, таких как Бьорк, «V» группы Live, трибьют Сержу Генсбуру «Monsieur Gainsbourg Revisited» (2006).

Альбом «Knowle West Boy» (2008) вырос из попытки совместной работы в соавторстве с Бернардом Батлером, экс-гитаристом Suede. В интервью Трики признался, что впервые попробовал привлечь кого-то ещё к продюсированию записи. Однако впоследствии, недовольный результатом совместной работы, Трики переписал материал заново, уже самостоятельно. Первым синглом с этого альбома стал трек «Council Estate».

В каждый альбом Трики старается привнести новое в музыкальном представлении стиля трип-хоп. На концертах выступает только вживую.

Карьера в кино 
Композиции Трики присутствуют на множестве саундтреков. Как актёр он снимался в нескольких фильмах и телесериалах, в частности в известном фильме Люка Бессона «Пятый элемент», а также в нескольких эпизодах американского телесериала «Girlfriends» (2005) в роли лидера музыкального коллектива.

Также снялся в видеоклипе «Parabol/Parabola» группы Tool.

Личная жизнь 
Родился в Бристоле. Отец ушёл из семьи ещё задолго до его рождения, а мать, Максин Ки (), покончила жизнь самоубийством, когда Трики было четыре года. Он назвал свой первый альбом её именем — Maxinquaye. Воспитывался у бабушки, которая нередко разрешала ему смотреть старые фильмы ужасов вместо того, чтобы идти в школу. В возрасте 15 лет Трики бросил школу, спустя два года вернулся в неё, но вскоре был оттуда выгнан. Школу Трики заменила одна из многочисленных в его районе Knowle West уличных банд, членом которой он стал. «У всех нас было оружие, и все мы хотели стать гангстерами. Если бы я не уехал оттуда, я бы не дожил до своих лет. Я был слишком мягким, бабушка меня баловала», — говорил Трики. Однако это не помешало ему после стать главарём банды, занимавшейся грабежами, угонами автомобилей, кражами и продажей наркотиков.

В 23 года Эдриан познакомился с 16-летней Мартиной Топли-Бёрд. Первый альбом Maxinquaye они записали вместе. В 2003 году Мартина выпустила собственный альбом, получивший отличные отзывы критиков.

Дочь Эдриана и Мартины, Мина Мэйзи, родившаяся 19 марта 1995 г. долгое время страдала от депрессии и совершила суицид 8 мая 2019 г, в возрасте 24 лет.

Трики опубликовал песню под названием "When you go", которую Мэйзи написала в 2013 году, сопроводив комментарием: "Я испытываю ощущение, что живу в мире, которого не существует, знаю лишь, что всё никогда не будет таким, как прежде. Никакие слова не смогут передать, насколько опустошенным я себя чувствую."

Во время работы над альбомом Бьорк «Post» у них завязались недолгие любовные отношения, которые они тщательно скрывали от бульварной прессы.

Дискография

Студийные альбомы 
 1995 — Maxinquaye
 1996 — Nearly God (под псевдонимом «Nearly God»)
 1996 — Pre-Millennium Tension
 1998 — Angels with Dirty Faces
 1999 — Juxtapose
 2001 — Blowback
 2003 — Vulnerable
 2008 — Knowle West Boy
 2010 — Mixed Race
 2013 — False Idols
 2014 — Adrian Thaws
 2016 — Skilled mechanics
 2017 — Ununiform
 2020 - Fall to Pieces
2021 - Lonely Guest

Мини-альбомы (EP) 
 1995 — The Hell EP
 1996 — Grassroots
 2001 — Mission Accomplished
 2013 — Matter Of Time

Сборники 
 2002 — A Ruff Guide
 2003 — Back To Mine: Tricky

Синглы

Приглашённые музыканты и коллективы 
К записи некоторых композиций привлекались приглашённые музыканты и целые коллективы:
 Ambersunshower
 Аланис Мориссетт
 Бьорк
 Costanza
 Синди Лаупер
 DJ Muggs
 Elvis Costello
 Эд Ковальчик, вокалист группы Live
 Garbage
 Goldfrapp
 Grease
 Hawkman
 Марта Злаковская
 Мартина Топли-Бёрд
 Нена Черри
 Пи Джей Харви
 Red Hot Chili Peppers
 Терри Холл, вокалист группы The Specials
 The Baby Namboos
 Whale
 Cath Coffey, вокалистка Terranova и Stereo MC's
 Joseph
 Terry Lynn
 Фрэнки Райли
 Bobby Gillespie
 Скриптонит
 Смоки Мо

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Сайт проекта Brownpunk
 Moon Palace (немецкий сайт поклонников)

 
Музыкальные продюсеры Великобритании
Артисты, известные под псевдонимами
Трип-хоп музыканты
Рэперы Великобритании
Бристольская музыкальная сцена